Узлово — название населённых пунктов в России:

 Узлово — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Узлово — деревня в Порховском районе Псковской области.